TDD — абревіатура що може означати:
 TDD (Технологія розробки ПЗ) — , технологія розробки програмного забезпечення, яка використовує короткі ітерації розробки, що починаються з попереднього написання тестів.
 TDD (Дуплексний зв'язок) — , дуплекс з часовим розділенням. Uplink і downlink передаються на одній частоті по черзі.